Дуэт Марди Фиш / Марк Ноулз - победители турнира.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)
 Юлиан Ноул /  Энди Рам ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира

Legg Mason Tennis Classic 2010